Het ATP-toernooi van Stuttgart 2007 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 16 tot en met 22 juli 2007. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart